Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Freiburg seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 
 BGB: Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei
 CSP: Christlichsoziale Partei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, seit 2009 FDP.Die Liberalen
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
KCV: Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Freiburg seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Freiburg

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreise im Kanton Freiburg (1848–1851)
 Nationalratswahlkreis Freiburg-Nord (1851–1919)
 Nationalratswahlkreis Freiburg-Süd (1851–1919)
 Nationalratswahlkreis Freiburg-Mitte (1881–1911)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Freiburg
!